Titisee-Neustadt, een plaats in Duitsland;
Titisee (meer), het meer waar de plaats aan ligt.